Тутельян — фамилия.

Известные носители:
 Тутельян, Алексей Викторович (род. 1965) — российский иммунолог, специалист в области клинической иммунологии, член-корреспондент РАН (2016). Сын В. А. Тутельяна.
 Тутельян, Виктор Александрович (род. 1942) — советский и российский учёный по проблемам питания, член-корреспондент РАМН (1993), академик РАМН (1997) и РАН (2013).
 Тутельян, Карекин Оганесович (род. 1929) —  лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1982).